Мур, Генри ():
 Мур, Генри Людвелл (1869—1958) — американский экономист.
 Мур, Генри Рутвен (1886—1978) — британский адмирал, последний адмирал, командовавший Флотом метрополии (Хоум-флит) во Второй мировой войне.
 Мур, Генри Спенсер (1898—1986) — британский художник и скульптор.